Klattia är ett släkte av irisväxter. Klattia ingår i familjen irisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Irisväxter
Klattia